Thomas Mosimann ist der Name folgender Personen:

* Thomas Mosimann (Geograph) (1951–2023), Schweizer Geograph 
 Thomas Mosimann (Kanute) (* 1980), Schweizer Kanute